2 miejscowości w Polsce: 
 Mnichowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina 
 Mnichowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Bralin

Linki zewnętrzne